NSL steht für:
 National Security Letter, behördliche Anordnung in den USA
 National Soccer League, ehemalige australische Fußballliga
 Natriumstearoyl-2-lactylat, Natriumsalz der Stearoylmilchsäure 
 Abkürzung für die Nebelschlussleuchte an Kraftfahrzeugen
 Netzwerk Stadt und Landschaft der ETH Zürich
 Notruf- und Serviceleitstelle
 Motorroller-Modellbezeichnung von Piaggio Sfera

nsl steht für:
 Norsk tegnspråk (ISO-639-3-Code), norwegische Gebärdensprache

Abkürzung